Zsombor Kerekes est un footballeur hongrois retraité au niveau professionnel, né le  à Senta en Hongrie.

Zsombor Kerekes termine sa carrière de 2009 à 2011 dans le club hongrois amateur Báránd KSE, où il occupe le poste d'attaquant.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 Debrecen VSC
 Champion de Hongrie : 2005, 2009
 Vainqueur de la Coupe de Hongrie : 2001, 2008 
 Vainqueur de la Supercoupe de Hongrie : 2009

Références

Liens externes 
 

Footballeur international hongrois
Joueur du Tianjin TEDA
Joueur du Debreceni VSC
Joueur du Willem II Tilburg
Joueur du Pécsi Mecsek FC
Naissance en septembre 1973
Naissance à Senta